Фінал змагань з командної першості серед жінок у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 2000 року відбувся 19 вересня 2000 року.

Призери

Фінал

* Дун Фансяо була дискваліфікована рішенням МОК від 28 квітня 2010 року: на момент проведення Олімпійських ігор спортсменці не виповнилося 16 років.

Посилання 
 Результати на sports-reference.com